Scoleciellus nanus är en ringmaskart som beskrevs av Liu 1986. Scoleciellus nanus ingår i släktet Scoleciellus, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
nanus